Třebětice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Třebětice (okres Jindřichův Hradec)
 Třebětice (okres Kroměříž)